renvoie à plusieurs unités dans les armées des différentes nations :

Australie

Canada

France 
 21e bataillon de chars de combat
 21e bataillon de chasseurs (Révolution française)
 21e bataillon de chasseurs à pied
 21e bataillon indochinois
 21e bataillon d'infanterie de marine
 21e bataillon de sapeurs mécaniciens
 21e bataillon de tirailleurs algériens
 21e bataillon de tirailleurs sénégalais
 21e bataillon de transmissions
 21e bataillon vietnamien

Nouvelle-Zélande

Ukraine